Municipio de Pigeon puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Pigeon (Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Baxter.
 Municipio de Pigeon (condado de Haywood, Carolina del Norte), un municipio ubicado en el condado de Haywood.
 Municipio de Pigeon (condado de Vanderburgh, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Vanderburgh.
 Municipio de Pigeon (condado de Warrick, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Warrick.